freakshow (show) - een show met rariteiten
 Freakshow (single) - een single van the Cure
 Freakshow (Steen) - een muziekalbum van de rapper Steen
 Freak Show (Silverchair) - een album van Silverchair
 Freak Show (televisieserie) - een Amerikaanse animatieserie uit 2006
 Freakshow (televisieserie) - een Amerikaanse televisieserie uit 2013-2014
 Freak Show (ER)
films
 Freakshow (1989) van Constantino Magnatta met Audrey Landers
 Freakshow (1999) van Marcus Wagner met Sean Whalin en Alissa Dean
 Freakshow (1995) van William Cooke en Paul Talbot met Gunnar Hansen
 Freakshow (2007), een videofilm van The Asylum/Drew Bell
 Freak Show (2017) van Trudie Styler met Alex Lawther